Задворье — название населённых пунктов.

Белоруссия

Брестская область 
 Задворье — деревня в Каменецком районе.
 Задворье — деревня в Ляховичском районе.

Витебская область 
 Задворье — деревня в Глубокском районе.

Гомельская область 
 Задворье — посёлок в Рогачёвсом районе.

Гродненская область 
 Задворье — деревня в Кремяницком сельсовете Зельвенского района.
 Задворье — деревня в Каролинском сельсовете Зельвенского района.
 Задворье — деревня в Мостовском районе.
 Задворье — деревня в Новогрудском районе.
 Задворье — деревня в Василевичском сельсовете Слонимского района.
 Задворье — деревня в Павловском сельсовете Слонимского района.

Минская область 
 Задворье — деревня в Вилейском районе.
 Задворье — деревня в Драчковском сельсовете Смолевичского района.
 Задворье — деревня в Петровичском сельсовете Смолевичского района.
 Задворье — деревня в Столбцовском районе.

Россия 
 Задворье — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Задворье — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Задворье — село в Бусском районе Львовской области.

См. также 
 Задворенцы
 Задворка
 Задворная
 Задворники
 Задворяны